El nombre de Antonio Rosa puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 António Rosa Casaco (1915-2006). Agente portugués de la Policía Internacional de Defensa del Estado que estuvo involucrado en el asesinato del general Humberto Delgado.
 António Rosa (1924-2013). Poeta y dibujante portugués.